Румер Гленн Уиллис (; род. 16 августа 1988) — американская актриса. Старшая дочь актёров Деми Мур и Брюса Уиллиса.

Биография 
Румер — дочь актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур. Она родилась в городе Падьюка (штат Кентукки, США). Её назвали в честь британской новеллистки Румер Годден. Имеет немецкие корни — её бабушка по отцу была немкой. У Румер есть две младших сестры — Скаут Лару Уиллис и Талула Белль Уиллис.

Румер Уиллис начала актёрскую карьеру 1995 в году. В 2008 году она была признана «Мисс Золотой глобус 2008».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Участники реалити-шоу США
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Уиллисы
Киноактрисы США
Семья Брюса Уиллиса